Gastracanthus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Gastracanthus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Gastracanthus